

Patronymie

 Erich Jaschke (1890-1961) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Heinrich August Jäschke (1817-1883) est un missionnaire allemand.